Supercytis är ett släkte av mossdjur. Supercytis ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Supercytis